«Если Я Уйду» — песня Бориса Гребенщикова, вошедшая в его сольный альбом Соль. Песня была записана в Лондоне в августе 2014 года и ещё перед выходом альбома представлена на сингле. Также на песню был снят клип.

История создания 
Песня была сочинена примерно в 1985 году и до 2014 года оставалась неизвестной широкой публике. «После того как я её сочинил, мы сыграли её один раз, с Александром Ляпиным, в Ленинградском дворце молодежи. Потом она по неизвестным причинам просто исчезла. Спустя двадцать с чем-то лет я её вспомнил, мы записали демо, и я снова про неё забыл. И вот недавно она стала меня беспокоить. Мы стали её играть на концертах, дописался правильный последний куплет и буквально с первого дубля мы записали её с Сашей Титовым и братьями Стейси», — рассказывает автор.

«Первый вариант песни появился ещё в середине 80-х. Предпосылкой к её появлению послужило начавшееся перед домом Бориса Гребенщикова дежурство чёрной „Волги“ с наблюдателями из КГБ». По всей видимости, о слежке и возможных преследованиях со стороны КГБ в завуалированном виде говорится в песне: «Если я уйду, кто сможет меня найти? / Но если я останусь здесь, кто сможет меня спасти?». В то же время лаконичная концовка, написанная намного позже: «Утро ещё далеко; ничего, мы подождем», — демонстрирует уверенность в неминуемых переменах к лучшему.

Борис Гребенщиков прокомментировал историю создания песни в радиопередаче «Аэростат»:

Композиционные особенности 
Музыкально композиция выстроена на основе традиционной блюзовой 12-тактовой вопросно-ответной формы ААВ — первая, «вопросная» строка повторяется два раза, в третьей строке следует «ответ». При этом материал подан в жёсткой ро́ковой, почти панковской манере. Вся песня «вращается» вокруг короткого гитарного риффа, который диктует вокальную мелодию.

Отзывы 
По словам обозревателя BBC Александра Кана, трек «поразил нарочито грубой, примитивной, необузданной энергией и мощью, характерной скорее для гаражного рока и гранджа, чем для изысканного „Аквариума“».

Трансляции и исполнения 
Песня дважды появлялась в программе «Аэростат» — в № 487 14 сентября и № 494 2 ноября 2014 года.

Активно исполнялась «Аквариумом» на концертах в 2014—2015 годах, как до выхода альбома Соль, так и после, в рамках турне «Праздник урожая во дворце труда».

Участники записи 
Несмотря на то, что БГ указывает на участие Александра Титова в записи песни, страница альбома Соль на официальном сайте «Аквариума» не упоминает его в выходных данных трека.

 Джереми Стейси (Jeremy Stacey) — ударные, перкуссия
 Пол Стэйси (Paul Stacey) — гитары, бас
 БГ — голос, гитара
 Митчел Фрум (Mitchell Froom) — клавишные

Примечания

Ссылки 
 Текст песни на сайте «Аквариума»
 Поздний и ранний варианты текста песни
 «Репродуктор» о выходе сингла Если Я Уйду

Песни русских рок-групп
Песни группы «Аквариум»
Песни 2014 года